Paratraea är ett släkte av fjärilar. Paratraea ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Paratraea